Neißetalbahn ist der heute übliche Name der Eisenbahnverbindung zwischen Zittau und Görlitz im Tal der Lausitzer Neiße. Siehe Hauptartikel:
 Bahnstrecke Zittau–Hagenwerder
 Bahnstrecke Görlitz–Seidenberg

Siehe auch:
 Bahnstrecke Zittau–Liberec
 Bahnstrecke Liberec–Kořenov